Holbrook, «Холбрук» — английская фамилия, топоним. В латинском написании употребляется:

 В систематике биологических видов — Джон Эдвардс Холбрук (1794—1871) 
 Holbrook (метеорит)

См. также 
 Холбрук